Acala eller Alcalá kan syfta på:

 Alcalás universitet – ett statligt universitet i Alcalá de Henares

Personer
Jesús Alcalá, en svensk publicist
Niceto Alcalá-Zamora, spansk president

Geografi

Colombia 

 Alcalá (kommun), Valle del Cauca, 
 Alcalá (ort), Valle del Cauca,

Filippinerna 

 Alcala (Cagayan), 
 Alcala (kommunhuvudort i Filippinerna, Cagayandalen, Province of Cagayan, lat 17,90, long 121,66), 
 Alcala (Pangasinan), 
 Alcala (kommunhuvudort i Filippinerna, Ilocosregionen, Province of Pangasinan, lat 15,85, long 120,52),

Spanien 

 Alcalà de Xivert (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
Alcalá la Real – en stad nordöst om Jaén. 
Alcalá de Guadaira – en stad sydöst om Sevilla.
Alcalá de Henares –en stad i regionen Madrid.
Calle de Alcalá – gata i Madrid.
Puerta de Alcalá – triumfbåge i Madrid.

Robotskapade Filippinernaförgreningar